Engel, een bovennatuurlijk, verstandelijk wezen, dat wordt teruggevonden in verscheidene (vaak monotheïstische) religies
 Engel (motorfiets), een historisch Duits motorfietsmerk
 Engel (single), een nummer van de Duitse metalband Rammstein
 Engel (voornaam), de vader van Multatuli heette bijvoorbeeld Engel Douwes Dekker
 Engel (film), Nederlandse film van Dennis Bots uit 2020
 Engel (album), een album van Frédérique Spigt uit 1999
 Engel (familienaam):
 Carl Ludvig Engel, beroemd Fins architect
 Karl Engel, Zwitsers voetballer
 Regula Engel-Egli (1761-1853), Zwitserse schrijfster

Zie ook 
 De Engel (doorverwijspagina)
 Engelen (doorverwijspagina)
 Angel (doorverwijspagina)